Velika nagrada Belgije 1967 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1967. Odvijala se je 18. junija 1967.

Dirka 

|-
! 1
| 36
|  Dan Gurney
| Eagle-Weslake
| 28
| 1:40:49,4
| 2
| 9
|-
! 2
| 14
|  Jackie Stewart
| BRM
| 28
| + 1:03,0
| 6
| 6
|-
! 3
| 1
|  Chris Amon
| Ferrari
| 28
| + 1:40,0
| 5
| 4
|-
! 4
| 29
|  Jochen Rindt
| Cooper-Maserati
| 28
| + 2:13,9
| 4
| 3
|-
! 5
| 12
|  Mike Spence
| BRM
| 27
| +1 krog
| 11
| 2
|-
! 6
| 21
|  Jim Clark
| Lotus-Ford
| 27
| +1 krog
| 1
| 1
|-
! 7
| 34
|  Jo Siffert
| Cooper-Maserati
| 27
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 8
| 19
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 26
| +2 kroga
| 17
|  
|-
! 9
| 14
|  Pedro Rodriguez
| Cooper-Maserati
| 25
| Motor
| 13
|  
|-
! 10
| 32
|  Guy Ligier
| Cooper-Maserati
| 25
| +3 krogi
| 18
|  
|-
! NC
| 2
|  Ludovico Scarfiotti
| Ferrari
| 24
| +4 krogi
| 9
|  
|-
! Ods
| 25
|  Jack Brabham
| Brabham-Repco
| 15
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 26
|  Denny Hulme
| Brabham-Repco
| 14
| Motor
| 14
|  
|-
! Ods
| 39
|  Jo Bonnier
| Cooper-Maserati
| 10
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 22
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 3
| Sklopka
| 3
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Surtees
| Honda
| 1
| Motor
| 10
|  
|-
! Ods
| 17
|  Chris Irwin
| BRM
| 1
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 3
|  Mike Parkes
| Ferrari
| 0
| Trčenje
| 8
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Dan Gurney 3'31.900

Formula 1 sezona 1967
1967